Aktionsradius steht für:

 Wirkungskreis, im allgemeinen Sprachgebrauch
 Aktionsraum eines Tieres in der Zoologie
 die Hälfte der für ein Fahrzeug angegebenen Reichweite, siehe Reichweite (Transportwesen) #Aktionsradius